Soye (België), een deelgemeente van Floreffe in de Belgische provincie Namen.
Soye (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Doubs.
Soye (Mali), een gemeente in Mali